Ел Авехоте има више значења:

 Ел Авехоте (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Авехоте (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Авехоте (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Авехоте (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику